Новый () — сельский населённый пункт в Черноземельском районе Калмыкии, входит в состав Ачинеровского сельского муниципального образования.

География 

Посёлок расположен на западе Черноземельского района в пределах Прикаспийской низменности в 18 километрах (по грунтовым дорогам) к северо-востоку от посёлка Ачинеры (центр муниципального образования).

История 

Здесь располагалась ферма № 3 совхоза «Черноземельский». В 1970-80-е годы в посёлке работали малокомплектная школа, сельский клуб. Численность учащихся в школе достигала 60 человек. Ликвидация фермы в 1990-е годы лишила жителей посёлка основного источника средств у существованию и привела к постепенной деградации посёлка. По состоянию на 01.10.2012 в посёлке числислоь 4 жилых двора, население составило 12 человек

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли чеченцы (91 %)

Примечания 

Населённые пункты Черноземельского района